

Cinema 
 Il traditore (Предатель) – film del 1926 diretto da Abram Matveevič Room
 Il traditore (The Informer) – film del 1935 diretto da John Ford
 Il traditore – film del 2019 diretto da Marco Bellocchio

Letteratura 
 Il traditore (The Informer) – romanzo del 1925 scritto da Liam O'Flaherty